

Geografia 
 Noguera – comarca della Catalogna, Spagna
 Noguera Pallaresa – fiume della Spagna nordorientale, affluente dell'Ebro
 Noguera Ribagorzana – fiume della Spagna, affluente del Segre

Persone 
 Alberto Noguera – calciatore spagnolo, centrocampista
 Alvaro Noguera Giménez – imprenditore, economista e mecenate spagnolo
 Fabián Noguera – calciatore argentino, difensore
 Lucas Noguera Paz – rugbista a 15 argentino
 Miguel Porlán Noguera – ex calciatore spagnolo, difensore